The Cliff Dwellers ist der Name von

 The Cliff Dwellers (1910), Film von Sidney Olcott
 The Cliff Dwellers (1962), US-amerikanischer Kurzfilm von 1962 unter der Regie von Hayward Anderson

 Cliff Dwellers (Gemälde), Gemälde von George Bellows